

Cinema 
 Francesca Manicone – doppiatrice italiana

Letteratura 
 Michelangelo Manicone – naturalista e filosofo italiano

Sport 
 Antonio Manicone – allenatore di calcio e calciatore italiano